МБ — тип больших линейных буксиров класса «река-море» с усиленным ледовым корпусом, проекта 07521, выпускавшихся Пермским судостроительным заводом «Кама» с 1986 по 1994 год. Класс регистра: КМ* ЛУ2 IIСП А3 буксир. Аббревиатура МБ обозначает Магистральный Буксир. Головное судно — буксир МБ-1201.

Серийное строительство 
Всего за период 1986—1994 гг. построено 33 судна проекта 07521. Судам присваивались серийные номера начиная с 1201, отдельные суда поздней постройки получили собственные имена.

Распространение 
Буксиры проекта 07521 поставлялись Обь-Иртышскому, Енисейскому, Ленскому, Волжскому, Северо-Западному, Беломорско-Онежскому пароходствам, управлению Севморпути, компании Речмортранс для работы на основных реках с выходом в прибрежные морские районы, в том числе, в моря Северного Ледовитого океана. В 90-х гг. некоторые суда из Сибири были переведены в европейскую часть для работы на загранперевозках. Большинство судов в настоящее время находятся в эксплуатации.

Список судов проекта 07521

Ссылки 
 Суда проекта 07521
 Суда типа МБ
 Известные суда МБ
 Фотографии судов проекта 07521

Морские буксиры
Суда по алфавиту